Deux navires de la Marine impériale japonaise ont porté le nom de Yūnagi :
 le Yūnagi, un destroyer de classe Asakaze en service de 1906 à 1924 ;
 le Yūnagi, un destroyer de classe Kamikaze en service de 1925 à 1944 ;

Yūnagi